

Бедмінстер — селище, штат Нью-Джерсі
 Бедмінстер Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсільванія